Ива́н Васи́льевич Ми́щенко:
 Мищенко, Иван Васильевич (1906—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Мищенко, Иван Васильевич (1922—1987) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Мищенко, Иван Васильевич (1922 — ?) — советский рабочий авиационной промышленности, Герой Социалистического Труда (1971).
 Мищенко, Иван Васильевич (род. 1995) — российский хоккеист.